Paris-Orléans bzw. Paris Orléans steht für

 Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, französische Eisenbahngesellschaft (1838–1934)
 Rothschild & Co (vormals Paris Orléans SA), Finanzholding